Hanne Boel – cantante danese
 Henning Boel – ex calciatore danese
 Mariann Fischer Boel – politica danese
 Pieter Boel – pittore fiammingo

Pagine correlate
 Böel